Sharma se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Bharati O. Sharma
 Jyotsna Sharma
 Lokendra R. Sharma
 R.C. Sharma
 V. Sharma
 Yash Paul Sharma